Dunsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dunsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (24,7 ha)
Dunsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (7,29 ha)
Dunsjön, Uppland, sjö i Heby kommun,  (26,9 ha)
Dunsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (1,11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn